Onderdistrict in Indonesië
 Sukatani (Bekasi), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukatani (Purwakarta), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukatani (Cikande), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sukatani (Cisoka), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Sukatani (Cilamaya Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Sukatani (Cilawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukatani (Haurwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukatani (Ngamprah), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java
 Sukatani (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukatani (Parakan Salak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukatani (Sukaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukatani (Surade), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukatani (Tanjungmedar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java

Zie ook 
 Suka Tani (doorverwijspagina)